Kölsjöån kan avse:

Kölsjöån, Gästrikland - källflöde till Testeboån.
Kölsjöån, Dalarna - källflöde till Voxnan.
Kölsjöån, Västmanland - en å som är biflöde till Storån mellan Norrsjön och Sörsjön i Ramsbergs socken.